Premier Food — українська група компаній, яка займається виробництвом та реалізацією хот-догів, бургерів, м’ясної продукції, хлібобулочних виробів, соусів та солодких продуктів.

Історія 
Компанія Premier Food заснована у 2007 році Віталієм Войтовичем.

У 2008 році Premier Food розпочала співпрацю з АЗК. З 2010 року компанія співпрацює з усіма мережами АЗК, розташованими в Україні.

У 2014 році компанія створила власну логістику: логістичні бази розташовані у Василькові, Дніпрі, Одесі та Львові.

З 2016 року компанія відправляє продукцію на експорт. На 2022 рік компанія експортує продукцію в Грузію, Азербайджан, Молдову, Косово, Великобританію, Оман, Корею, Гонконг, Об’єднані Арабські Емірати та Йорданію.

У 2017 році компанією було відкрито перший ресторан у Києві під назвою Mr Grill Hotdogs&Burgers. Станом на 2022 рік мережа ресторанів налічує три заклади.

У 2019 році відбулося об’єднання активів дистриб'юторської компанії Premier Food та виробництва ТОВ Тульчинм'ясо. Група компаній отримала назву Premier Food Group.

У 2020 році Premier Food стала членом Асоціації рітейлерів України.

Діяльність 
В асортименті Premier Food хот-доги, бургери, ковбаси, сосиски, хлібобулочні вироби, соуси, морозиво. З 2020 року в асортименті з’явилися веганські ковбаси та котлети. Загалом компанія розробила більше 500 рецептур м’ясних та хлібобулочних виробів.

Компанія виробляє продукцію на власному заводі “Тульчинм'ясо” потужністю 8000 тонн на рік та має власні торгові марки Mr Grill та “Тульчин”.

Виробництво сертифіковано за європейськими стандартами ISO 9001-2000 та HACCP, а також має сертифікат Halal.

Premier Food поставляє продукцію на АЗК, до готелів, ресторанів, підприємств соціального харчування.

Рейтинги 
 2019 — “Компанія року 2019” за версією Всеукраїнського галузево-аналітичного центру.
 2021 — Лауреат бізнеспремії Cabinet Boss. TOP-50 у номінації “Лідер ресторанного та streetfood ринку”.
 2021 — Mr.Grill отримав нагороду BORYSPIL MAGAZINE AWARDS в номінації “Кращий оператор їжі для подорожей”.

Цікаві факти 
У 2021 році Premier Food потрапили у Книгу Рекордів України, приготувавши хот-дог довжина якого складала 1,83 м, вага — 24 кг.

Примітки 

Харчова промисловість
М'ясна промисловість